Ruthenien bezeichnet

 Ruthenien, ein exonymischer und historischer Begriff für die Länder der Ostslawen, während des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit
 Weißruthenien, ein exonymischer und historischer Begriff für Weißrussland (moderne Belarus)
 Schwarzruthenien, ein exonymischer und historischer Begriff für Schwarzrussland (südwestlicher Teil des heutigen Weißrusslands)
 Rotruthenien, ein exonymischer und historischer Begriff für Rotrussland (heutige Westukraine und Südostpolen)
 Kleinruthenien, ein exonymischer und historischer Begriff für Kleinrussland (heutige Ukraine)
 Südruthenien, ein exonymischer und historischer Begriff für das Hauptgebiet der heutige Ukraine
 Karpatoruthenien, ein exonymischer und archaischer Begriff für die heutige Karpatenukraine

Andere:
 Woiwodschaft Ruthenien, ein exonymischer und historischer Begriff für eine historische Provinz (einige Teile von Rotrussland und Schwarzrussland)
 Geschichte der Karpatoruthenien, geschichte der heutige Transkarpatischen Ukraine
 Geschichte der Südruthenien, geschichte des Hauptgebietes der heutige Ukraine

Siehe auch:
 Ruthenen (Begriffsklärung)
 Ruthenische Sprache (Begriffsklärung)
 Russland (Begriffsklärung)